

Musica 
 WWO – rapper di origine polacca

Altro 
 wwo – codice ISO 639-3 della lingua wetamut